Alcaldes de Concepción puede referirse a:

 Anexo:Alcaldes de Concepción (Chile)
 Anexo:Alcaldes de Concepción (Perú)